Hedl ist der Familienname folgender Personen:

 Niklas Hedl (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Raimund Hedl (* 1974), österreichischer Fußballspieler
 Tobias Hedl (* 2003), österreichischer Fußballspieler